A-bike — маленький skladной велосипед.
 Exciteвike — компьютерная игра для приставки NES.
 Bike — pesня группы Pink Floyd 1967 года.

См. также 
 Байк
 Байкер